39-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин проходил с 18 по 26 марта 2017 года в Пекине (Китай) с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 16-й раз в своей истории выиграла сборная Канады.

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2016:
 
 
 
 
 
 
 
 победитель европейской квалификационной серии матчей:
 
 две команды-представители зоны Америки:
 
  — победитель квалификации от Американского континента 2017 (:en:2017 Americas Challenge).
 по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2016:

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед регламентом были предусмотрены дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды провели матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играли за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречались проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривали победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыграли проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Игровая арена 

Чемпионат мира проходил в  Столичном дворце спорта («Capital Indoor Stadium», «Capital Gymnasium») — спортивном комплексе, расположенном в центре Пекина.

Дворец был построен в 1968 году. К Олимпийским играм 2008 подвергся коренной реконструкции. На самой Олимпиаде здесь проходили соревнования по волейболу

Комплекс используется для проведения спортивных соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и кёрлингу.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Предварительный этап 

Время начала всех игр указано по местному времени Китая (UTC+8).

Сессия 1
Суббота, 18 марта, 13:00

Сессия 2
Суббота, 18 марта, 19:00

Сессия 3
Воскресенье, 19 марта, 9:00

Сессия 4
Воскресенье, 19 марта, 14:00

Сессия 5
Воскресенье, 19 марта, 19:00

Сессия 6
Понедельник, 20 марта, 9:00

Сессия 7
Понедельник, 20 марта, 14:00

Сессия 8
Понедельник, 20 марта, 19:00

Сессия 9
Вторник, 21 марта, 9:00

Сессия 10
Вторник, 21 марта, 14:00

Сессия 11
Вторник, 21 марта, 19:00

Сессия 12
Среда, 22 марта, 9:00

Сессия 13
Среда, 22 марта, 14:00

Сессия 14
Среда, 22 марта, 19:00

Сессия 15
Четверг, 23 марта, 9:00

Сессия 16
Четверг, 23 марта, 14:00

Сессия 17
Четверг, 23 марта, 19:00

Плей-офф

1 против 2
Пятница, 24 марта, 19:00

3 против 4
Суббота, 25 марта, 14:00

Полуфинал
Суббота, 25 марта, 19:00

Матч за 3-е место
Воскресенье, 26 марта, 10:00

Финал
Воскресенье, 26 марта, 15:00

Итоги

Положение команд

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2017 на сайте результатов и статистики WCF

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2017

2017
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Спорт в Китае в 2017 году
2017 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Пекине
Чемпионаты мира в 2017 году
Март 2017 года
Чемпионаты мира в Китае